CSM București férfi kézilabda
CSM București női kézilabda
CSM București férfi röplabda
CSM București női röplabda
CSM București rögbi